Saxon – zespół muzyczny
 Saxon – album zespołu Saxon
 Saxon – brytyjski transporter opancerzony 
 Arthur Saxon – niemiecki strongman i artysta cyrkowy
 John Saxon – amerykański aktor filmowy i telewizyjny
 Rolf Saxon – amerykański aktor teatralny, telewizyjny, filmowy i głosowy

Miejscowości w USA:
 Saxon – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Spartanburg
 Saxon – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iron
 Saxon – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iron
Gminy w USA:
 Saxon (ang. Saxon Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iron

Zobacz też 
 Sasi, Anglosasi i Sasi siedmiogrodzcy – narody